Rathaus Minden steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Minden)
 Neues Rathaus (Minden)